Nandgaon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Nandgaon (ort i Indien), Uttar Pradesh, Mathura, 
 Nāndgaon, ort, Maharashtra, Nashik Division, 

Robotskapade Indienförgreningar